Лу́на () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 307,3 км². Население — 846 человек (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Род сеньоров де Луна считался одним из восьми наиболее знатных в Арагоне. Из него происходили, в частности, антипапа Бенедикт XIII и герцог Альваро де Луна.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы